Lubu (kinesiska: 禄步) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 100 kilometer väster om provinshuvudstaden Guangzhou. Lubu ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Lubu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Lubu är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Lubu växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina